Personaggi illustri di nome Franco Franchi:
Franco Franchi – (1928-1992) attore italiano;
Franco Franchi – (1923-2018) ciclista italiano;
Franco Franchi – (1929-1998) paroliere, cantante ed attore, autore di testi per Fabrizio De André ed Enzo Jannacci;
Franco Franchi – (1928-2004) politico italiano;
Franco Franchi – (1926-2002), massone italiano, medico endocrinologo, professore universitario e Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Alam dal 1995 alla sua morte;
Franco Franchi – pseudonimo di Edgardo Sogno durante la Resistenza italiana.